Петрівська фортеця — фортеця Святого Петра Української лінії, нині у селі Петрівське (Балаклійський район) Харківської області.
 Петрівська фортеця — фортеця Святого Петра, одна з фортець Дніпровської лінії, нині у селі Новопетрівка (Бердянський район) Запорізької області.